В США насчитывается 3 округа с названием Скайлер ():
 округ Скайлер — штат Иллинойс
 округ Скайлер — штат Миссури
 округ Скайлер — штат Нью-Йорк